Bouabid ist der Familienname folgender Personen:
 Hatem Bouabid (* 1966), tunesischer Gewichtheber
 Maati Bouabid (1927–1996), marokkanischer Premierminister